Drzewiecki ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Drzewiecki (1926–2007), polnischer Balletttänzer und Choreograph
 Filip Drzewiecki (* 1984), polnischer Eishockeyspieler
 Karol Drzewiecki (* 1995), polnischer Tennisspieler
 Mirosław Drzewiecki (* 1956), polnischer Politiker
 Zbigniew Drzewiecki (1890–1971), polnischer Pianist und Musikpädagoge

Drzewiecki oder Drzewiecky ist außerdem ein Zweig der Familie von Nostitz, benannt nach dem Gut Driebnitz bei Schlichtingsheim